Senne kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Senne (vattendrag), Flandern,

Tyskland 

 Senne, Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold,